Партеш (, Parteshi; ) — город в  со спорной административной принадлежностью. Центр одноимённой общины, центр небольшого сербского анклава в населенной албанцами территории. Община создана в 2010 году.

Административная принадлежность

Состав общины 
В общину входят три населённых пункта — Донья Будрига, Партеш и Пасьяне.

Примечания 

Города Гниланского округа
Сербские анклавы Косова
Общины Гниланского округа
Населённые пункты Косова и Метохии